Morganton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Morganton (Arkansas)
 Morganton (Georgia)
 Morganton (North Carolina)
 Morganton (Tennessee)